Osann steht für:
 Osann (Osann-Monzel), Ortsteil der Gemeinde Osann-Monzel in Rheinland-Pfalz

Osann ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Osann senior (1829–1908), deutscher Jurist und Politiker (NLP), MdR
 Arthur Osann (1862–1924), deutscher Jurist und Politiker (NLP, DVP), MdR
 Bernhard Osann (1862–1940), deutscher Metallurg und Hochschullehrer
 Bernhard Osann junior (1895–1974), deutscher Eisenhüttenkundler
 Carl Alfred  Osann (1859–1923), deutscher Mineraloge und Petrologe
 Emil Osann (1787–1842), deutscher Mediziner und Balneologie 

 Gottfried Osann (1796–1866), deutscher Chemiker und Physiker

Siehe auch:
 Osan